Příjmení Čuřík nosí více různých osobností:

 Antonín Čuřík (1884–1953) – zakladatel křesťansko-sociální strany
 František Čuřík (1876–1944) – český matematik
 Jaroslav Čuřík (1921–2006) – katolický kněz, salesián a politický vězeň
 Olga Čuříková (1932–2016) – česká televizní hlasatelka a moderátorka

Související články 
 suřík
 Čulík